Província Central (Açores)
Província Central (Bahrein)
Província Central (Ilhas Salomão)
Província Central (Quênia)
Província Central (Sri Lanka)
Província Central (Zâmbia)

Ver também
Central (subdivisão de país)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos